Häger steht für:

 Häger (Münster), Bauerschaft, Stadtteil von Münster (Westfalen)
 Häger (Werther), Ortsteil von Werther (Westf.) im Kreis Gütersloh

Häger oder Haeger ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Haeger (1919–2004), deutsche Bildhauerin
 Dirk Michael Häger (* 1966), deutscher Drehbuchautor, Filmproduzent, Schauspieler und Regisseur
 Erich Haeger (1893–1993), deutscher Schmetterlingsforscher und Lehrer
 Gustava Iselin-Haeger (1878–1962), Schweizer Künstlerin
 Hartmut Häger (* 1948), deutscher Lehrer, Verwaltungsbeamter, Lokalpolitiker und Historiker
 Helge Häger (1938–2003), deutsche Kombinatsdirektorin und Politikerin (SED)
 Joachim Häger (1944–2008), von 1989 bis 2008 Richter am Bundesgerichtshof
 Olle Häger († 2014), schwedischer Journalist, Fernsehproduzent, Autor und Historiker
 Philipp-Alexander Häger (* 1981), deutscher DJ, siehe Mainbrain
 Welf Haeger (* 1961), deutscher Comedian und Rechtsanwalt
 Wilhelm Haeger (1834–1901), deutscher Baurat, Bauleiter des Reichstagsgebäudes

Siehe auch:
 Haeger & Schmidt
 Heeger
 Heger